Тома́ Дюфу́р (; ) — французский кёрлингист и тренер, скип команды Франции на Олимпийских играх 2010 года.

Достижения 
 : серебро (), бронза ().

Примечания

Ссылки 
 
 Видео: 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Кёрлингисты на зимних Олимпийских играх 2010 года